Polska Marynarka Wojenna
 plastyczny materiał wybuchowy